

Geografia

Austria 
 St. Bernhard-Frauenhofen – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn

Niemcy 
 St. Bernhard – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen

Zobacz też 
 Sankt Bernhard
 św. Bernard